Maman (Indonesië), een dorp in Indonesië
Maman (Oost-Azerbeidzjan), een dorp in Oost-Azerbeidzjan, Iran
Maman (televisiefilm), een Vlaamse televisiefilm uit 1990
Maman (2012), een Franse film uit 2012 van Alexandra Leclère
Maman, een sculptuur die een spin voorstelt van Louise Bourgeois